В 1762 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Публикации 
 Антуан Боме опубликовал работу «Eléments de Pharmacie».

Родились 
 10 апреля — Джованни Альдини, последователь Луиджи Гальвани в части изучения взаимодействия электричества с живым организмом, один из прототипов доктора Виктора Франкенштейна.
 20 июня — Иван Петрович Глазунов, русский издатель и книготорговец (ум. 1831).
 20 октября — Пьер Андре Латрейль, французский энтомолог.

Скончались 
 20 февраля — Тобиас Майер, немецкий картограф и астроном, ставший известным своим изучением Луны.
 21 марта — Никола Луи де Лакайль, французский астроном.
 10 июля — Ян Фредерик Гроновиус, голландский ботаник, доктор медицины, сподвижник Карла Линнея.
 13 июля — Джеймс Брэдли, английский астроном.

См. также

Примечания